Владимир Игнатьевич Пархомо́вич (род. 24 мая 1951, Артемовск) — советский легкоатлет, мастер спорта СССР

Биография 
Владимир Игнатьевич Пархомович родился 24 мая 1951 года в городе Артемовск, Красноярского края.

Среднюю школу окончил в 1969 году, после поступил в Красноярской институт цветных металлов, который закончил в 1974 году.

С 1969 года Владимир Пархомович стал заниматься легкой атлетикой у тренера Н. В. Медведева, который стал Заслуженным тренером СССР.

На чемпионате СССР по легкой атлетике в 1973 году Владимир Пархомович завоевал золотую медаль и стал чемпионом СССР в эстафетном беге 4×400 вместе с Леонидом Королёвым, Валерием Юрченко и Семёном Кочером.

После завершения своей спортивной карьеры, Владимир Пархомович стал тренером и судьей.

Интересный факт 

Настоящей фамилией Владимира является «Пархамович», через букву " А " во втором слоге.

Такую ошибку сделали в одном из его документов и последующие грамоты, награды и звания он получал с фамилией «Пархомович ».

Ссылки 
 СДЮСШОР легкой атлетики 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике